Sorghof ist der Ortsname von:

 Sorghof (Itzgrund), Ortsteil der Gemeinde Itzgrund, Landkreis Coburg, Bayern
 Sorghof (Pfofeld), Ortsteil der Gemeinde Pfofeld, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Sorghof (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Lužná (Libá) (Sorghof), Ansiedlung in der Gemeinde Libá, Tschechien
 Lučina u Tachova, (deutsch: Sorghof), ehemaliges Dorf auf den Fluren der Gemeinde Milíře, Tschechien
 Sorghof (Rhönblick), Gehöft in der Gemeinde Rhönblick, Thüringen

Siehe auch:
 Obersorghof
 Untersorghof